Eine Plagge ist ein ausgestochenes Stück Oberboden, siehe
 Plaggen
 Grassode

Plagge ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Plagge (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Hermann Plagge (1888–1918), deutscher Schriftsteller
 Karl Plagge (1897–1957), deutscher Wehrmachtsoffizier, Gerechter unter den Völkern
 Karl Victor Plagge (1885–1926), deutscher Komiker und Schauspieler
 Ludwig Plagge (1910–1948), deutscher SS-Oberscharführer in verschiedenen Konzentrationslagern
 Wilhelm Plagge (1794–1845), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer